Zyx steht für:

 Zyx, historisches Stammesgebiet der Zichi im Nordkaukasus
 Walter Zyx (Walter Eberl; * 1950), österreichischer freischaffender Künstler, siehe GRAF+ZYX

 ZYX steht für:
 ZYX Music, deutsches Musiklabel

Siehe auch:
 Zix (Benjamin Zix)

Abkürzung